Greatest Hits (стилизирано Greate$t Hit$ на обложката), срещан и като Greatest Hits Updated е компилационен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Не включва песни от албумите Mötley Crüe (1994) и New Tattoo (2000) заради отсъствието на Нийл и Лий. Последен албум на групата, преди оттеглянето им през 2015 г.

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 2009 година